Diese Liste ist eine Teilliste der Liste der Weltcupsieger im Rennrodeln. Erläuterungen und Belege sind dort zu finden.

Siegerliste 
 #: gibt die durchlaufende Nummer des Weltcups an
 Station: Gibt die genaue Weltcup-Saison an, zusätzlich die Nummer des Saisonrennens

Einzelrennen

Sprintrennen 

Sprintrennen werden seit der Saison 2014/2015 als Bestandteil des Weltcups ausgetragen, aber nicht an allen Wettkampforten durchgeführt. Im Allgemeinen werden sie im Wechsel mit den Staffelrennen durchgeführt. Die Nummerierung der Weltcups entspricht denen der Einzel und Doppel.

Team-Staffel 

Die Teamstaffel wird seit der Saison 2010/2011 als Bestandteil des Weltcups ausgetragen, aber nicht an allen Wettkampforten durchgeführt. Seit der Einführund der Sprintrennen werden zumeist Sprints und Staffeln alternierend ausgetragen. Die Nummerierung der Weltcups entspricht denen der Einzel und Doppel.

Statistik der Sieger von Weltcuprennen

Bestenlisten

Starter mit 10 und mehr Siegen 
Fett geschriebene Namen bezeichnen noch aktive Rodler, kursive Namen Rodler die im Weltcup sowohl im Einzel wie auch im Doppelsitzer siegten.

Stand: 23. Januar 2022 (nach Saison 2021/22)

Frauen 

57 verschiedene Rodlerinnen aus neun verschiedenen Ländern konnten die bisherigen 421 Rennen (Einzel: 327, Sprint: 25 und Teamstaffel: 69) gewinnen. In einem Rennen gab es zwei Siegerinnen.

Stand: 23. Januar 2022 (nach Saison 2021/22)

Einsitzer Männer 

52 verschiedene Rodler aus neun verschiedenen Ländern konnten die bisherigen 420 Rennen (Einzel: 326, Sprint: 25 und Teamstaffel: 69) gewinnen. In einem Rennen gab es zwei Sieger.

Stand: 23. Januar 2022 (nach Saison 2021/22)

Doppel 

49 verschiedene Rodeldoppel aus acht verschiedenen Ländern konnten die bisherigen 421 Rennen (Einzel: 327, Sprint: 25 und Teamstaffel: 69) gewinnen. In je zwei Rennen gab es zwei siegreiche Doppelsitzer.

Stand: 23. Januar 2022 (nach Saison 2021/22)

Sieger in Einzel und Doppel 

Hansjörg Raffl, Jörg Hoffmann, Wilfried Huber und Hans Rinn konnten je einmal an einem Rennwochenende sowohl im Doppel- als euch im Einsitzer die Rennen für sich entscheiden. Norbert Huber gelang dieses Kunststück dreimal.

Doppelsieger mit unterschiedlichen Partnern

Team-Staffel 

Bei der Siegerzahl zählen Doppelsitzer als eine Person.

Stand: 23. Januar 2022 (nach Saison 2021/22)

Nationenwertung

Gesamt 

Stand: 2. Januar 2022 (nach Winterberg)

Frauen 

Stand: 2. Januar 2022 (nach Winterberg)

Männer 

Stand: 2. Januar 2022 (nach Winterberg)

Doppel 

Stand: 2. Januar 2022 (nach Winterberg)

Einzelnachweise 

 
Weltcuprennen, Sieger